

Palmarès

Squadra

Cedevita Olimpija: 2022, 2023

Individuale
NBA All-Rookie Second Team (2017)

Altri progetti

Collegamenti esterni